Grodzisk ist der Name folgender Orte in Polen:
 Grodzisk Mazowiecki, Woiwodschaft Masowien
 Grodzisk, Woiwodschaft Podlachien, siehe Gmina Grodzisk
 Grodzisk Wielkopolski, Woiwodschaft Großpolen

Powiat Grodzisk ist der Name folgender Landkreise in Polen:
 Powiat Grodziski, Woiwodschaft Masowien
 Powiat Grodziski (Großpolen), Woiwodschaft Großpolen

Grodzisk steht für:
 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Fußballklub in Grodzisk Wielkopolski